Авиационные происшествия и инциденты, включая угоны, произошедшие с воздушными судами Министерства гражданской авиации СССР (Аэрофлот) в 1955 году.

В этом году крупнейшая катастрофа с воздушными судами предприятия «Аэрофлот» произошла 6 августа, когда на борту самолёта Ил-14П произошёл отказ, а после пожар правого двигателя. Экипаж попытался выполнить посадку в Воронеже, но при выполнении захода огонь значительно повредил правую часть крыла, в результате чего она отделилась. Не имея возможности продолжать полёт, самолёт упал на землю, при этом погибли 25 человек .

Список 
Отмечены происшествия и инциденты, когда воздушное судно было восстановлено.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1955
Авиационные происшествия 1955 года